Rolf Holle ist der Name folgender Personen:

*Rolf Holle (Kriminalbeamter) (1914–2004), deutscher Polizist, Mitgründer des Bundeskriminalamtes
Rolf Holle (Psychologe), deutscher Psychologe und Hochschullehrer